Пейроль (XII—XIII вв.) — овернский трубадур.
 Пейроль (Гар) — коммуна во Франции, департамент Гар.
 Пейроль (Од) — коммуна во Франции, департамент Од.